Diese Liste der Inseln in Schweden listet Inseln in Schweden auf.

Geordnet nach Größe

Andere bekannte Inseln 
 Björkö (Mälaren) (Birka)
 Helgö (Mälaren)
 Holmöarna
 Mjältön
 Koster Islands
 Stora Karlsö
 Ven

Literatur 
 

Schweden
!